
Molekulska formula -{C29H50O2}- se može odnositi na:
 Tokoferol
 Alfa-Tokoferol‎